dorst (biologie) - gebrek aan vocht van een levend wezen
 Dorst (Nederland) - een dorp in de gemeente Oosterhout, Noord-Brabant
 Boswachterij Dorst - de naam van een uitgestrekt bosgebied dat zich bevindt tussen Rijen, Oosterhout, Teteringen en Dorst
 Dorst (Duitsland) - een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Dorst (werkwoordsvorm) - sterke onvoltooid verleden tijdsvorm van werkwoord Durven
 Dorst - een roman van  Esther Gerritsen
 films:
 Törst (1948) van Ingmar Bergman met Eva Henning en Birger Malmsten
 Dorst (1988) van Willy Breebaart met Alexander van Heteren en Carla Hardy
 Dorst (2018) van Saskia Diesing met Elise van 't Laar

Wikiwoordenboek